Théâtre Gérard Philipe peut faire référence à : 
 le théâtre Gérard-Philipe, centre dramatique national situé 59, boulevard Jules-Guesde à Saint-Denis.
 le théâtre Gérard-Philipe est une salle de spectacles située à Frouard, « scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées ».

Leur dénomination honore le comédien Gérard Philipe.